Příjmení Ujváry nosí více významných osobností:

 Anton Ujváry (1913–1942) – slovenský fotbalista, útočník
 Bohdan Ujváry (1933–1995) – slovenský fotbalista, útočník
 Ľubomír Ujváry (* 1948) – československý hokejový obránce